Rhodon, Père de l'Église du 
 Rhodon, rivière des Yvelines
 Rhodon, rivière du département de la Loire
 Rhodon, commune française, située dans le département de Loir-et-Cher

Voir aussi 

 Rhodonite : minéral inosilicate